Breite Straße 31 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 31 (Quedlinburg)
 Breite Straße 31 (Velten)

Siehe auch:
 Breite Straße